Лагоа ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Католе-ду-Роша. Население составляет 4884 человека на 2007 год. Занимает площадь 177,900 км². Плотность населения — 27,4 чел./км².

Праздник города — 22 декабря.

История
Город основан в 1961 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.078.430,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.803,62 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,575 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропическая полупустыня.

Муниципалитеты штата Параиба